Pietro – imię męskie pochodzenia grecko-łacińskiego 
 Pietro (kardynał S. Lorenzo in Damaso) – kardynał-prezbiter S. Lorenzo in Damaso żyjący w XI wieku
 Pietro I Candiano - doża Wenecji w 887

Zobacz też 

 Pietra
 Piętro
 Piotr
 San Pietro